Kategorisk kan inom filosofi och logik betyda:

kategorisk, gällande alla element i en mängd.
en kategorisk syllogism innebär att "Alla A är B, och alla B är C. Alltså: alla A är C."
en egenskap hos teorier, se kategorisk teori

Se även
Kategoriska imperativet
Kategori

Termer inom logik
Modellteori